Lamproderma longicirra är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1877. Lamproderma longicirra ingår i släktet Lamproderma och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
longicirra